

Musica 
 Big Girls Don't Cry – singolo dei The Four Seasons del 1962
 Big Girls Don't Cry – album di Lynn Anderson del 1968
 Big Girls Don't Cry – singolo di Lynn Anderson del 1968
 Big Girls Don't Cry – singolo di Fergie del 2007

Televisione 
 I sogni son desideri (Big Girls Don't Cry) – episodio della seconda stagione de I Soprano